''Para el concepto teológico, véase Jesús en casa de Marta y María.

Existen numerosos trabajos artísticos titulados o en referencia a la visita de Jesucristo a la casa de Marta y María.

Pintura